Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Amherst

Arundel

Barkmere

Blainville

Bois-des-Filion

Boisbriand

Brébeuf

Brownsburg-Chatham

Chute-Saint-Philippe

Deux-Montagnes

Estérel

Ferme-Neuve

Gore

Grenville

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Macaza

La Minerve

Labelle

Lac-des-Écorces

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lac-Supérieur

Lac-Tremblant-Nord

Lachute

Lantier

Lorraine

Mille-Isles

Mirabel

Mont-Laurier

Mont-Saint-Michel

Mont-Tremblant

Montcalm

Morin-Heights

Nominingue

Notre-Dame-de-Pontmain

Notre-Dame-du-Laus

Oka

Piedmont

Pointe-Calumet

Prévost

Rivière-Rouge

Rosemère

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Colomban

Saint-Eustache

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Placide

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Sophie

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs

Val-Morin

Wentworth

Wentworth-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats